Ninsun ali Ninsuna (dobesedno gospa divja krava) je bila sumerska boginja, najbolj znana kot mati legendarnega junaka Gilgameša in zaščitnica lagaškega kralja Gudea. Njena starša sta bila bog Anu in boginja Uraš.

Miti
V Epu o Gilgamešu je upodobljena kot človeška kraljica, ki živi v Uruku s sinom, kraljem Gilgamešem. Gilgamešev oče je bil nekdanji uruški kralj Lugalbanda. V epu je prikazana tudi kot boginja, katero Gilgameš in Engidu prosita, naj z njima moli k bogu Utuju, da bi jima pomagal na potovanju v Deželo živih in v boju z velikanom Humbabo, čuvajem Cedrovega gozda.

Imena
Ninsun se imenuje tudi Rimat-Ninsun, Vzvišena krava, Divja krava in Velika kraljica. Na reliefu iz Lagaša iz leta 2150 pr. n. št. je njeno ime v klinopisu zapisano kot DNIN.GUL. Znak GUL je enak znaku SUN2, ki dokazano pomeni kravo.

Opombe
V sumerski mitologiji se je Ninsun imenovala Gula, dokler je niso preimenovali v Nisino. Gula je kasneje postala babilonska boginja.

Po Pabilsagovem potovanju v Nibru se je Ninsun prvotno imenovala Nininsina. Po starodavnem babilonskem besedilu se je na rečnem bregu poročila s  Pabilsagom  in rodila sina in boga rastlinstva Damuja.

Rodoslovje sumerskih bogov

Vira

 Encyclopedia of Gods. Kyle Cathie Limited, 2002.
 John A. Halloran (2002). Sumerian Lexicon. 

Mezopotamska božanstva